Алегр () — французский муниципалитет, расположенный в кантоне  округа Ле-Пюи-ан-Веле департамента Верхняя Луара в регионе Овернь-Рона-Альпы.

География 
Аллегр расположен на высоте 1040 метров над уровнем моря, в самом сердце массива Веле, который имеет наибольшее количество вулканов: около 500. Благодаря этому Аллегр славится разнообразием камней: красные или зелёные лавы, чёрный базальт, граниты.

Топонимика 
Считается, что топоним «Алегр» возникло как название места в Веле на высоте между 1000 и 1100 м, где имеется четыре вулкана: Мон-Бар, Мон-Баури, Моншод и Ринг. Наиболее вероятно, что название происходит от латинского alacer = «быстрый».

Первоначально местность называлась Гразак, что засвидетельствовано документально в 946 году. Название Алегр впервые появляется в 1217 году и долгое время использовалось наряду с Гразак, пока с годами последнее название окончательно не исчезнло в пользу Алегр.

Алегр была именем благородной семьи, владевшей  с видом на одноимённую деревню.

Население 
Население коммуны на 2014 год составляло 955 человек.

Известные уроженцы 
 Жермен Тийон (1907—2008) — участница французского движения сопротивления, этнолог.

Примечания

Ссылки 
  
 Allègre sur le site de l'Institut géographique national (archive)
 

Коммуны департамента Верхняя Луара